Jan Hendrik Scholten, theoloog
Johannes Hendrikus Scholten, kunstschilder